Onda su onda – film del 2016
 Onda su onda – brano musicale del 1974